Slovo kapka má více významů:

 kapka – kulovité kapalné tělísko
 dešťová kapka
 kapka, lat. gutta – orientační objemová míra užívaná pro léky v kapalné formě (1 ml vodného roztoku ~ 20 kapkám; 1 ml lihového roztoku ~ 60 kapkám)
 kapky – hovorové označení pro kapalná léčiva
 hovorové synonymum pro malé množství

filantropie
 Kapka, Kapka naděje – původní název humanitární akce Společně proti leukémii!

příjmení osob
 Zdzisław Kapka (* 1954) – polský fotbalista a reprezentant

další významy
 Wikov 35 Kapka – český aerodynamický vůz z roku 1931

Reference

Externí odkazy